Doropygus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Tord Tamerlan Teodor Thorell 1859. Doropygus ingår i familjen Notodelphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Doropygus